RCH est un sigle, qui signifie :
 « risque chimique », une spécialisation des sapeurs-pompiers français ;
 Reims Champagne Hockey, un club français de hockey sur glace ;
 Racing Club Heemstede, un club néerlandais de football.

RCH est un code, qui signifie :
 République du Chili  selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, le Chili a pour code CC
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, le Chili a pour code SC
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Chili a pour code alpha-3 CHL
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Chili a pour code alpha-2 CL
 selon la liste des codes pays du CIO, le Chili a pour code CHI
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Chili a pour code alpha-3 CHL
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Chili a pour code alpha-2 CL
 Rectocolite hémorragique, une maladie du rectum et du côlon

Code